Jenz ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jenz (* 1982), deutscher Opernsänger der Stimmlage Tenor
 Moritz Jenz (* 1999), deutscher Fußballspieler